Кропивницька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кропивницька сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Кропивницька сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Кропивницька сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район